Ecological Reserve bezeichnet einen Schutzgebietstyp:

 in Kanada:
 Alberta, siehe Liste der Ecological Reserves in Alberta
 British Columbia, siehe Liste der Ecological Reserves in British Columbia
 Manitoba, siehe Liste der Ecological Reserves in Manitoba 
 Neufundland und Labrador, siehe Wilderness und Ecological Reserves in Neufundland und Labrador
 Quebec, siehe Liste der Ecological Reserves in Quebec
 Yukon, siehe Liste der Ecological Reserves in Yukon
 in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Florida, siehe Liste der Ecological Reserves in Florida
 Kalifornien, siehe Liste der Ecological Reserves in Kalifornien
 Maine, siehe Liste der Ecological Reserves in Maine